Кушиты — группа народов, проживающих в Восточной Африке, на территории от Восточной пустыни Египта до Северо-Восточной провинции Кении. Существуют анклавы кушитов к югу и юго-западу от этой территории в Северной Танзании (ираку, горова) и Северной Уганде (тесо, магогодо).

Общая численность населения кушитов по данным до 2000 года свыше 30 млн человек. Они составляют значительную часть населения Эфиопии, Сомали, суданской провинции Кассала и восточной части кенийской Северо-Восточной провинции.

Кушиты говорят на языках кушитской группы афразийской семьи.

Тип сельского хозяйства 

Отдельные этносы данной группы различаются по хозяйственно-культурному типу, религии, принадлежности к эфиопской или исламской культуре либо по длительному развитию в изоляции (в Танзании, Уганде и Кении), а также временем формирования (беджа — в древности, билен — в средние века, мбулу — в новое время и т. п.). У народов, проживающих на территории от Египта до Кении сформировались три основных типа хозяйства: кочевое и полукочевое скотоводство (верблюды и мелкий рогатый скот), в речных долинах и предгорьях — пашенное или (на юге Сомали) ручное земледелие; на морском побережье — рыболовство и морские промыслы.

История 
Кушитская общность образовалась в 9—8 тысячелетии до н. э. В середине 3 — 2 тысячелетии до н. э. часть кушитов вступила в контакт с древнеегипетской цивилизацией (в период Нового царства Египет владел кушитскими территориями до четвёртого и пятого порогов). В конце 3 тысячелетия до н. э. под её влиянием возникло государство Куш (Нубия), которое дало название самой общности.

Тип семейных отношений и социальных объединений 
Для некоторых кушитов (сомалийцы, афар, беджа и сахо) характерны разветвлённые родоплеменные структуры, в основе которых — патриархальная семья.

Форма политического объединения — союз племён, в недавнем прошлом возглавлявшийся султаном.

Религия 
Верования кушитов зависят от народов. Афар и Беджа — мусульмане-сунниты. Ираку делятся на христиан (меньшинство) и приверженцев традиционных верований (большинство). Сахо в основном мусульмане сунниты, но среди земледельцев есть христиане-монофизиты. Сомалийцы мусульмане-сунниты, однако есть и приверженцы доисламских верований и касты колдунов.

Особенности 
Для кушитов характерны процессы этнической консолидации (слияние близких по языку и культуре групп в более крупную этническую общность или включение в этническую общность близкой ему группы), особенно у сомалийцев.

Примеры кушитских народов 
 Бони — кушитский народ, обитающий в Кении и Сомали, традиционно занимавшийся охотой и собирательством.
 Дасанеч — коренное население долины реки Омо.
 Джанджэро — народ группы кушитов в междуречье рек Гибе и Омо.

Примечания

Литература 
 Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. . В. А. Тишков. Редкол.: О. Ю. Артемова, С. А. Арутюнов, А. Н. Кожановский, В. М. Макаревич (зам. гл. ред.), *В. А. Попов, П. И. Пучков (зам. гл. ред.), Г. Ю. Ситнянский. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998, — стр. 275—276: ил. — ISBN 5-85270-155-6
 Народы мира. Энциклопедия / под. ред. Минц Л. М. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 г, — 638 c.: ил. — ISBN 5-373-01057-X
 Калиновская К. П., 1998, Беджа // Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков — М.: Большая Российская энциклопедия — стр. 88-89.
 Калиновская К. П., 1998, Сомалийцы // Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков — М.: Большая Российская энциклопедия — стр. 493—494.
 Калиновская К. П., 1998, Ираку // Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков — М.: Большая Российская энциклопедия — стр. 193.
 Кобищанов Ю. М., 1998, Кушиты // Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков — М.: Большая Российская энциклопедия — стр. 275—276.
 Кобищанов Ю. М., 1998, Афар // Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков — М.: Большая Российская энциклопедия — стр. 63.
 Кобищанов Ю. М., 1998, Сахо // Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков — М.: Большая Российская энциклопедия — стр. 474.
 Шпажников Г. А., 2007, Афар // Народы мира: Энциклопедия / Ред. Минц Л. М. — М.: ОЛМА Медиа Групп — стр.70-71.

Ссылки 
 Кушиты на Энциклопедии@mail.ru
 Кушиты

Народы Африки
Исторические государства Африки